Trepel bezeichnet:

 Trepel Airport Equipment, ein deutsches Unternehmen

Trepel ist der Nachname folgender Person:
 Martin Trepel (* 1967), deutscher Hämatologe und Onkologe